Skäralid kan avse:

 Skäralid (ort) – en småort i Riseberga socken i Klippans kommun 
 Skäralid (ravin) – en sprickdal eller kanjondal i Söderåsens nationalpark